Сезон 1994—1995 у Національній лізі А — 98-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1995
Швейцарія
Швейцарія
1994 у швейцарському спорті
1995 у швейцарському спорті